Cortázar es un apellido vasco, que significa ‘cuadra vieja’, y puede referirse a:

 Julián de Cortázar (1576-1630), obispo español.
 José de la Mar y Cortázar (1778-1830),ecuatoriano del Perú (1827-1829).
 Modesto Cortázar (1783-1862), político español, presidente interino en 1840.
 Luis Cortázar y Rábago (1797-1840), militar mexicano.
 Ernesto Cortázar (1897-1953) cineasta, músico y compositor mexicano.
 Augusto Raúl Cortázar (1910-1974), folclorista y musicólogo argentino.
 Julio Cortázar (1914-1984), escritor argentino.
 René Cortázar Sagarminaga (1917-2008), agrónomo chileno.
 Ernesto Cortázar II (1940-2004) pianista y compositor mexicano, hijo de Ernesto Cortázar.
 René Cortázar (1952-), economista chileno, hijo del escritor René Cortázar Sagarminaga.
 David Fernández Cortázar (1985-), más conocido como David Fernández, futbolista español.

Lugares 
  Cortazar, municipio en el estado de Guanajuato.
  La Alameda (Cortázar), localidad en el estado de Sonora.

Referencias